La saison 2018-2019 de EFL Championship est la  de la deuxième division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le 4 août 2018 et se termine le 4 mai 2019, les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

La compétition est remportée par Norwich City, qui décroche son quatrième titre de champion de deuxième division et accède à la première division, accompagné par son dauphin Sheffield United tandis que les barrages de promotion sont remportés par Aston Villa, qui avait fini cinquième au classement. Dans le même temps, les Bolton Wanderers, Ipswich Town et Rotherham United occupent les trois dernière places du classement et sont relégués en troisième division.

Clubs participants 

Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneurs

Compétition

Déroulement de la saison 
 Lors de la  journée les joueurs de Bolton Wanderers se mettent en grève en raison salaires impayés, amenant au report de la rencontre face à Brentford. Le match n'est finalement pas joué et Brentford se voit attribuer une victoire sur tapis vert sur le score de 1-0.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Résultats

Barrages de promotion

Meilleurs buteurs

Récompenses de la saison

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références 

2018-2019
Angleterre M2
Football M2
Championnat M2